Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (1959-), avocat et juriste mexicain.
 José Andrés Rafael Zaldívar Larraín, évêque chilien, est créé cardinal par le pape Jean-Paul II lors du consistoire du .
 María José Zaldívar, femme politique chilienne.
 Rubén Fulgencio Batista y Zaldívar (1901-1973), homme d'état cubain.
 Rafael Zaldívar  président du Salvador de 1876 à 1855.

Toponyme 

 Zaldibar en basque ou Zaldívar en espagnol est une commune de Biscaye dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Patronyme basque
Toponymie basque